Десятилетие ознаменовалось Первой мировой войной и рядом революций, радикально изменивших облик Европы и Азии. Итоги войны привели к исчезновению четырёх крупнейших империй на территории Евразии — Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской, и независимости национальных государств, таких как Польша, Чехословакия, Югославия, Финляндия, Венгрия. Революции, в том числе в России, Германии, Турции и Китае, привели к исчезновению монархий и образованию республик. Широко распространяются социалистические и демократические идеи. Войны также дают толчок развитию науки, техники и медицины и сильно влияют на культуру.

Важнейшие события

Политика и общество

США и Северная Америка 
 Создана Федеральная резервная система США (1913).  на Мидуэй-Сансете, крупнейший в истории (1910—1911).  (1912—1921).
 Первый период «Красной угрозы» (1917—1920, маккартизм, ). «Красное лето» (1919).
  (1918—1925).

Европа 

 Первая Португальская республика (1910—1926).
 . Федерация британской промышленности (1916—1965).
 Балканские войны (1912—1913).
 «Титаник» затонул (1912).
 Первая мировая война (1914—1918)
 Пандемия Испанского гриппа (1918—1919) унесла жизни около 50—100 млн человек.
 Распад Российской Империи, революция в России и становление Советской республики (РСФСР):
 Февральская революция(1917)
 Июльские дни (1917)
 Октябрьская Революция (1917)
 Установление советской власти в России (1917—1922)
 Всероссийское учредительное собрание
 Брестский мир и выход Советской России из Первой мировой войны (3 марта 1918)
 Гражданская война в Советской России (1918—1922)
 Восстание Чехословацкого корпуса (1918)
 Иностранная военная интервенция (1918—1922)
 Первая советско-финская война (1918—1920).
 Распад Германской Империи, немецкая революция и становление Веймарской Республики:
 Германская Империя теряет свои колонии в Африке, Юго-Восточной Азии и Океании (1914—1918)
 Капитуляция Германии в Первой мировой войне (5 октября 1918)
 Восстание в Киле (3 ноября 1918)
 Ноябрьская революция (1918)
 Провозглашение Веймарской Республики (9 ноября 1918)
 Раздел территорий Германии странами Антанты (1918—1923)
 Восстание спартакистов (1919) в Германии.
 Версальский договор (1919).
 Распад Австро-Венгерской Империи (1918)
 Румынская интервенция в Венгрию
 Чехословацко-венгерская война (1919)

Африка и Ближний Восток 
 Агадирский кризис (1911; Марокко).
 Итало-турецкая война (1911—1912).
 Ближневосточный театр военных действий Первой мировой войны (1914—1918)
 
 Англо-египетская кампания в Дарфуре (1916)
 Третья англо-афганская война (1919)
 Египетская революция (1919).
 Распад Османской Империи
 Геноцид армян, ассирийцев, греков в Османской империи (1915—1923).
 Раздел Османской империи (1918—1922).
 Война за независимость Турции (1919—1923).

Юго-Восточная Азия и Дальний Восток 
 Присоединение Кореи к Японии (1910—1945).
 Синьхайская революция (1911—1912) привела к свержению династии Цин и образованию Китайской Республики. Монгольская национальная революция (1911).
 Японский ультиматум Китаю (1915). Движение 4 мая (1919).

Латинская Америка 
 Панамский канал построен (1904—1914) после отделения Панамы от Колумбии (1903).
 Мексиканская революция (1910—1917/1920; Конституция Мексики).

Культура 
 Первый полнометражный фильм (индийский — 1913, «Раджа Харишчандра»; голливудский — 1914, «»).
 Чарли Чаплин (1889—1977), актёр (Британская империя)(США). «Детские автомобильные гонки» (1914).
 Малевич, Казимир Северинович (1879—1935), художник (Российская империя). «Чёрный квадрат» (1915).
 Павлова, Анна Павловна (1881—1931), балерина (Российская империя).

Литература 

 О. Генри (1862—1910), писатель (США). Сборник «Коловращение» (1910).
 Куприн, Александр Иванович (1870—1938), писатель (Российская империя). «Гранатовый браслет» (1910).
 Блок А. А. (1880—1921), поэт (Российская империя). «Ночь, улица, фонарь, аптека» (1912). «Двенадцать» (1918).
 Эдгар Берроуз (1875—1950), писатель (США). «Тарзан, приёмыш обезьян» (1912).
 Бернард Шоу (1856—1950), писатель (Британская империя). «Пигмалион» (1913).
 Джеймс Джойс (1882—1941), писатель (Ирландия). «Дублинцы» (1914).
 Маяковский В. В. (1893—1930), поэт (Российская империя). «Облако в штанах» (1915).
 Иван Бунин (1870—1953), писатель (Российская империя). «Господин из Сан-Франциско» (1915).
 Игорь Северянин (1887—1941), поэт (Российская империя). «Ананасы в шампанском» (1916).
 Р. Тагор (1861—1941), писатель (Индия). «Дом и мир» (1916).
 Корней Чуковский (1882—1969), детский писатель, литературовед (Российская империя). «Крокодил» (1917).
 Шпенглер О. (1880—1936), философ (Германская империя). «Закат Европы» (1918).
 Франц Кафка (1883—1924), писатель (Германской империи). «Процесс» (1918).
 Генри Гайндман (1842—1921), писатель (Великобритания). «Пробуждение Азии» (1919).
 Н. С. Гумилёв (1886—1921), поэт, (Российская империя) основатель акмеизма.
 Анна Ахматова (1889—1966), поэтесса. (Российская империя)
 Маккалли, Джонстон (1883—1958), писатель (США). «Проклятие Капистрано» (1919; Зорро).

Музыка 
 Стравинский, Игорь Фёдорович (1882—1971), композитор (Российская империя). «Жар-птица» (1910).
 Рахманинов, Сергей Васильевич (1873—1943), композитор (Российская империя). «Колокола» (1913).
 Шаляпин, Фёдор Иванович (1873—1938), оперный певец (Российская империя).

Наука и техника 

 Авианосец (первый взлёт — 1910, «Бирмингем»).
 Парашют (ранцевый — 1911, Котельников).
 Планетарная модель атома (1911, Резерфорд, Бор).
 Сверхпроводимость (1911, Камерлинг-Оннес).
 Витамины (тиамин получен — ок. 1912, Функ).
 Теория дрейфа материков (1913, Вегенер).
 Самолёт (четырёхмоторный — 1913, «Русский витязь»; боевой самолёт — 1914, Ролан Гаррос; перелёт через Атлантический океан — 1919, Джон Олкок, Артур Браун).
 Пистолет-пулемёт (Villar-Perosa M1915 — 1914).
 Химическое оружие (боевое применение — 1915).
 Автомат (автомат Фёдорова — 1916).
 Танк (боевое применение — 1916, «Mark I»; танк классической компоновки — 1917, Рено FT-17).
 «Общее и промышленное управление» (1916; Файоль, Анри).
 Общая теория относительности (1916; Эйнштейн).

См. также

Примечания 

1910-е годы